Dr. Alojzije Čukman je bio jedan od važnijih hrvatskih iseljeničkih djelatnika u Španjolskoj. Nostrificirao je god. 1949–50. doktorat na Fakultetu političkih znanosti u Madridu, postignut na Sorboni disertacijom La Croatie et la Question de L`Adriatique (1948.) (Hrvatska i jadransko pitanje), aktualan i danas, glede akvatorijalnih pretenzija Slovenije i Italije prema pomorju Republike Hrvatske. Do danas ova doktorska radnja nije prevedena na hrvatski.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj